Le  est un univers imaginé pour les séries télévisées de .

Le  est une dimension différente de celle où agissent la majorité du temps les héros de l'univers de . On ne sait pratiquement rien de cette dimension et le peu que l'on en sait vient des rares membres de celle-ci qui se rendent dans notre dimension pour, la plupart du temps, tracasser les héros de Gene Roddenberry. Le  ne fait sa première apparition que dans la série Star Trek : La Nouvelle Génération (en abrégé TNG), dès Rendez-vous à Farpoint, l'épisode pilote (une apparition non canonique est reportée dans TOS).

Les membres du  s'appellent tous « Q », avec parfois des différences de casse (Junior « q »), y compris entre eux, ce qui ne rend guère facile toute discussion les concernant. Le « Q » le plus connu est incarné par l'acteur John de Lancie. Ce « Q » est présent dans plusieurs épisodes des sept saisons que compte la série Star Trek : La Nouvelle Génération dont l'épisode pilote et le final de la série . 

Le  n'est jamais montré dans TNG et son accès semble interdit, inaccessible ou non localisable par les héros de cette série. D'ailleurs pas une seule fois les personnages ne se demandent où vivent les « Q ». Même le personnage du Commander Riker, le second du capitaine Picard dans Star Trek : TNG, brièvement doté des capacités illimitées d'un « Q », ne cherche pas à aller les rencontrer alors que la découverte de nouvelles formes de vie ou de nouvelles civilisation est au cœur de la mission des personnages de cette série.

En revanche, dans Star Trek: Voyager, épisode Suicide (Death Wish, S2E18), plusieurs personnages sont admis dans le Continuum (ou plutôt une représentation compréhensible par un simple mortel du Continuum) pour pouvoir juger des conditions d'existence d'un Q (Quinn) à la suite de sa demande d'asile sur le .

Le  peut apparemment être interdit d'accès y compris à un « Q » quand celui-ci est sanctionné pour son attitude perturbatrice. Le  semble doté d'une forme d'autorité supérieure apte à priver l'un des « Q » de la totalité de ses capacités quasi-divine. Il semble que cette autorité supérieure ait un certain fond de moralité ou du moins certaines règles que les « Q » ne doivent pas enfreindre, mais on ignore lesquelles. Les « Q » sont encore plus mystérieux que les Organiens de l'univers de la série originale. Le peu que l'on sache est qu'il semble que, comme pour les Organiens, les « Q » ont évolué progressivement jusqu'à leur statut quasi-divin actuel, un « âge d'or » atteint il y a environ , auquel a succédé une stagnation sociale, faute de nouveaux objectifs à atteindre. Face à cette stagnation ennuyeuse, certains « Q » ont voulu se rebeller, essayer de découvrir de nouvelles sensations/émotions, de nouveaux défis, de nouvelles questions auxquelles répondre en martyrisant les races inférieures ou en souhaitant renoncer à l'immortalité. Ils semblent depourvus d'émotions telles que la compassion ou le simple respect de la vie.

Lieu de Star Trek